Командные соревнования по фехтованию на саблях среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 13 августа на Арене Кариока 3. В соревнованиях приняли участие 8 команд. 

Олимпийские медали в этой дисциплине были разыграны второй раз в истории после Игр 2008 года в Пекине. Россиянки в финале взяли своеобразный реванш за поражение от украинок в первом раунде Олимпийских игр в Пекине 14 августа 2008 года (из участниц Игр 2016 года за Украину тогда фехтовала Ольга Харлан, а за Россию — Софья Великая и Екатерина Дьяченко). Тройка призёров в точности повторила тройку лучших на чемпионате мира 2015 года в Москве, при этом и составы команд не изменились с того турнира, одна замена произошла только в сборной США.

Россиянки до начала считались основными фаворитками — в личном первенстве россиянки не проиграли никому из иностранных фехтовальщиц. Шансы сборной России расценивались на уровне 50 %.

Яна Егорян первой из всех россиян выиграла два золота на Играх в Рио.

Призёры

Соревнование

Финальный раунд

Матчи за 5—8 места

Ссылки 
 Женская командная сабля на офсайте Игр в Рио